{{Персона
 |имя                  = Салли Рэнд
 |оригинал имени       = 
 |имя при рождении     = Хелен Гоулд БекHelen Gould Beck
 |изображение          = Sally Rand NYWTS.jpg
 |описание изображения = Фото 1937 года
 |род деятельности     = танцовщица, , 
 |отец                 = Уильям Бек
 |мать                 = Нетти Бек
 |супруг               = четверо
 |дети                 = сын Шон (усыновл.)
}}
Салли Рэнд (; ) — американская исполнительница эротических танцев, артистка бурлеска,  и киноактриса. Наиболее запомнилась зрителю исполнением танцев  (до 213 см в поперечнике) и  (до 152 см в диаметре; рост актрисы составлял 155 см). Часто выступала под псевдонимом Билли Бек.

 Биография 
Хелен Гоулд Бек (настоящее имя артистки) родилась 3 апреля 1904 года в местечке  (штат Миссури, США) , хотя некоторые источники утверждают, что в Нью-Йорке.
Отец — Уильям Бек, выпускник Военной академии, полковник в отставке. Мать — Нетти Бек, школьная учительница, некоторое время работала газетным корреспондентом.

С 13 лет девушка начала играть второстепенные роли в театрах Канзас-Сити. Окончила , параллельно посещая курсы балета и драматического искусства, после чего решила уехать в Голливуд. Вскоре после прибытия туда, девушка была принята акробаткой в .
С 1925 года начала сниматься в кино у известного режиссёра Сесила Блаунта Демилля, который дал артистке благозвучный псевдоним Салли Рэнд. Активно снималась на протяжении трёх лет, появившись за это время в 24 фильмах, но с приходом звукового кино значительно снизила свою кинематографическую активность, переключившись на эротические танцы. Одним из самых заметных её выступлений стало стрип-шоу на Всемирной выставке в Чикаго в 1933 году. «Энциклопедия Чикаго» об этом написала, что «Рэнд — талантливая актриса, обладающая хорошим чувством юмора, вкладывала в свой номер больше смысла, чем готов был уловить средний зритель — это выступление задумывалось как пародия на богатых дам из высшего общества Чикаго, тратящих огромные суммы на наряды в то время, как у многих американцев в условиях Великой депрессии не хватало денег даже на одежду». Однажды во время проведения выставки Рэнд была арестована четыре раза за один день: за «неприличные танцы с веерами»; за то, что голая скакала на белой лошади по улицам Чикаго (на самом деле артистка была одета, но её одежда создавала полную иллюзию обнажённости; этот номер назывался «Леди Годива»); за то, что предстала перед публикой голой, хоть и густо расписанной Максом Фактором. Большинство эротических выступлений Рэнд проходили под звуки Clair de lune .

В 1936 году Рэнд приобрела небольшой бурлеск-зал в Сан-Франциско, который ныне известен как .

В начале 1950-х годов Рэнд отправилась в турне по Среднему Запада в составе труппы из 17 артистов. Они давали представления на местных ярмарках и в маленьких театрах.
Рэнд продолжала давать свои представления с веерами вплоть до начала 1970-х годов, когда ей было уже под 70 лет. В 1972 году она приняла участие в «ностальгическом ревю» «Большое шоу 1928 года», с успехом прошедшее на многих крупных площадках страны, включая Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
Подводя итог своей 40-летней карьере, Рэнд сказала: «Я не была без работы с того дня как сняла штаны» ().

Салли Рэнд скончалась 30 августа (некоторые источники заявляют, что 31 августа) 1979 года в пресвитерианской больнице «Футхилл» в городе Глендора (штат Калифорния) от сердечной недостаточности. Приёмный сын артистки Шон сообщил, что на момент смерти Рэнд была должна разным людям и организациям довольно крупную сумму денег, но в дело вмешался её друг, певец Сэмми Дэвис, который покрыл её долги на сумму  (ок.  в ценах 2019 года). Похоронена на кладбище .

 Личная жизнь 
Салли Рэнд была замужем четыре раза, все её браки окончились разводами:
 Кларенс Аарон «Тод» Роббинс (1888—1949), даты заключения брака и развода неизвестны (до 1942 года). Единственный из её мужей, имевших отношение к кинематографу: он был малоизвестным сценаристом, активным в 1925—1932 годах.
 Тёркел Грино, в браке с 6 января 1942 по 30 июня 1945 года.
 Гарри Финкельштейн, в браке с 1949 по 1950 год.
 Фред Лалла, в браке с 12 августа 1954 по 16 августа 1960 года.
Своих детей ни от кого из мужей у Рэнд не было, но был усыновлённый ребёнок по имени Шон (род. 1947 или 1948). Неизвестны ни точные даты его жизни, ни когда и где артистка его усыновила. Известно лишь, что на момент смерти Рэнд он был женат и у него было двое детей.

 Избранная фильмография 

 1925 —  / The Dressmaker from Paris — манекен (в титрах не указана)
 1925 —  / Fifth Avenue Models — манекен / танцовщица (в титрах не указана)
 1925 —  / The Road to Yesterday — эпизод (в титрах не указана)
 1925 —  / Braveheart — Салли Вернон
 1926 —  / Gigolo — туристка в Париже
 1927 — Ночь любви / The Night of Love — цыганка-танцовщица
 1927 — Царь царей / The King of Kings — рабыня Марии Магдалины (в титрах не указана)
 1927 —  / The Fighting Eagle — фройляйн Герц
 1928 —  / A Woman Against the World — Мэйзи Белл
 1928 —  / A Girl in Every Port — девушка в порту Бомбея
 1932 — Знак креста / The Sign of the Cross — девушка, съеденная крокодилом (в титрах не указана)
 1934 —  / Bolero — Аннетт, танцовщица с веерами
 1936 —  / The Big Show — артистка на ярмарке
В роли самой себя
 1952 —  / What's My Line? — таинственная гостья (в выпуске Sally Rand)
 1957 —  / To Tell the Truth (в выпуске от 12 марта)
 1963, 1967 — Вечернее шоу Джонни Карсона / The Tonight Show Starring Johnny Carson (в 2 выпусках)

 Признание 

 1927 — одна из 13 финалисток конкурса WAMPAS Baby Stars
 после 1990 — включена в  (посмертно)<ref name="bur">Who’s Who in Burly-Q: Sally Rand (1904-1979)   на сайте </ref>
 в городе Сент-Джозеф (Миссури) существует частный музей Салли Рэнд

 В популярной культуре 
 В 1941 году на экраны вышел мультфильм «», в котором присутствует стриптизёрша с пузырём по имени Салли Стрэнд.
 В 1979 году свет увидела повесть Тома Вулфа . В ней Салли Рэнд исполняет свои знаменитые танцы с веерами для первых американских астронавтов и других знаменитостей на барбекю в Космическом центре Хьюстона («…астронавты наблюдали за древними бёдрами этой шестидесятилетней женщины…» — …astronauts' observing this sixtyish woman's ancient haunches…). В экранизации 1983 года роль Рэнд исполнила малоизвестная актриса Пегги Дэвис.

 Примечания 

 Литература 
 Холли Нокс. «Sally Rand, From Films to Fans» (1988), изд. Maverick Publications, ISBN 0-89288-172-0
 Джим Лоу. «Barefoot to the Chin — The Fantastic Life of Sally Rand» (2018), ISBN 978-1-889574-45-5

 Ссылки 
 Ancestry of Sheila Altenbernd  на сайте freepages.rootsweb.com
 Танец Салли Рэнд с веерами (1942) // YouTube // Видео 0:02:53
 Танец Салли Рэнд с пузырём (1942) // YouTube // Видео 0:04:06

Танцовщицы по алфавиту
Танцовщицы XX века
Танцовщицы США
Артисты водевилей
Стриптизёрши
Персоналии:Бурлеск
Умершие от сердечной недостаточности
Киноактрисы США
Выпускники Колумбийского колледжа (Миссури)